

Kanada 
 Morden – miejscowość w Manitobie
 Morden – miejscowość w Nowej Szkocji

Wielka Brytania 
 Morden – wieś w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Morden – dzielnica Londynu, w London Borough of Merton
 Morden – stacja metra w Morden